Хорошевская — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Вельское». В деревне расположен единственный в Архангельской области и старейший в России Хорошевский коневодческий комплекс, в настоящее время подразделение АО «Агрофирма «Вельская», а в прошлом госконюшня «Архангельская» с ипподромом, созданная в 1943 году по приказу маршала Семёна Михайловича Будёного.

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 2 километрах на запад от города Вельска, на левом берегу реки Вель притока Ваги. Ближайшие населённые пункты: на западе примыкает деревня Ежевская, на юго-востоке, на противоположенном берегу реки, город Вельск.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(1-го стана) Вологодской губернии под номером «2242» как «Хорошевское». Насчитывала 8 дворов, 22 жителя мужского пола и 20 женского.

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Вознесенского сельского общества Устьвельской волости. На момент переписи в селении Хорошево находилось 8 хозяйств, в которых проживало 36 жителей мужского пола и 28 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Вельское»